Clara Lejeune-Gaymard, haut fonctionnaire, épouse de Hervé Gaymard (1960) ;
 Hervé Gaymard, homme politique français (1960).
Patronyme français